Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz (Suïssa) es disputà una prova de 18 quilòmetres d'esquí de fons en categoria masculina.

La prova es realitzà el dia 3 de febrer de 1948 a les instal·lacions de Sankt Moritz.

Comitès participants 
Participaren un total de 44 esquiadors de fons d'11 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 1948 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1948
Esquí de fons als Jocs Olímpics